Neupauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bartłomiej Neupauer (* 1991), polnischer Eishockeyspieler
 Franz Xaver von Neupauer (1753–1835), österreichischer Rechtswissenschaftler und Schriftsteller